Николай Колев може да се отнася до:
 Николай Люцканов Колев (1927-1991), български театрален режисьор, професор
 Николай Колев Николов (1931-2010), основател на Държавния куклен театър, Габрово
 Николай Колев - Мичмана (1932-2004), български спортен коментатор
 Николай Колев (етнолог) (р. 1940), български учен, етнолог
 Николай Колев (прокурор) (1949-2002), български прокурор, убит в София
 Николай Колев (журналист), български журналист, работил за БНТ и, 7 дни ТВ
 Николай Колев - Босия (р. 1951), български дисидент, поет и журналист

Бележки